Garantia da Lei e da Ordem (GLO) — operação prevista constitucionalmente de uso das forças armadas brasileiras na segurança pública interna
 Generala Leia Organa — personagem fictícia de Guerra nas Estrelas (em inglês: Star Wars)
 Giant Little Ones — filme canadense de drama a ser lançado
 GSI L'Equipe Open — competição masculina de golfe no circuito europeu da PGA ocorrida em 1985
 Observatório Goethe Link (em inglês: Goethe Link Observatory) — observatório astronômico nos Estados Unidos
 Glo — álbum de estúdio da banda cristã britânica Delirious?
GLO Airlines – extinta companhia aérea americana fundada em 2013

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas